Az Utódok: Komisz világ című amerikai televíziós animációs sorozat epizódjainak listája következik.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

Speciális epizód

Jegyzetek

További információk

Televíziós sorozatok epizódlistái